Bodø, comuna da Noruega
 Bodó, município no Brasil
 Bodo, etnia indiana
 Bodo, festa pombalense 

Desambiguações de topônimos